Millu puede referirse a:

 un nombre común de la planta Foeniculum vulgare o hinojo; o
 un nombre común de la planta Zea mays, o maíz.